Six navires et un  de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Europa, d'après le personnage mythologique Europe :
 le , un navire hollandais capturé en 1673. Il est détruit par un incendie accidentel en 1675 ;
 le , un vaisseau de 74 canons de troisième rang lancé en 1675 ;
 le , une canonnière mis en service en 1782 ;
 le , un navire de ligne de 50 canons de quatrième rang lancé en 1783 ;
 le , un navire de transport acquis en 1854 ;
 le , un croiseur protégé de classe Diadem lancé en 1897 ;
 , le nom du dépôt central du  à Lowestoft durant la Seconde Guerre mondiale.

Europa